Heath (Engels voor heide) kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Heath (Alabama)
 Heath (Ohio)
 Heath (Texas)

Topografie 
 Heath (Engeland) in Derbyshire in het Verenigd Koninkrijk
 Heath (Cardiff), een deel van Cardiff (Wales) in het Verenigd Koninkrijk
 Heath (rivier), zijrivier van de Madre de Dios, die de grens vormt tussen Peru en Bolivia.

Personen 
 Edward Heath
 Thomas Heath
 Heath Ledger